Río Chico (spanisch „kleiner Fluss“) bezeichnet

Ortschaften:
 Río Chico (Cushamen), Ort im Departamento Cushamen, Argentinien
 Río Chico (Ñorquincó), Ort im Departamento Ñorquincó, Argentinien
 Río Chico (Coclé), Ort in der Provinz Coclé, Panama
 Río Chico (Venezuela), Stadt im Norden von Venezuela

Departamentos:
 Departamento Río Chico (Tucumán), Provinz Tucumán, Argentinien
 Departamento Río Chico (Santa Cruz), Provinz Santa Cruz, Argentinien

Flüsse:
 Río Chico (Fluss, Tucumán), Fluss in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Río Chico (Fluss, Río Negro), Nebenfluss des Río Chubut in der Provinz Río Negro, Argentinien
 Río Chico (Fluss, Chubut), Nebenfluss des Río Chubut in der Provinz Chubut, Argentinien
 Río Chico (Fluss, Santa Cruz), Nebenfluss des Río Santa Cruz in der Provinz Santa Cruz, Argentinien
 Río Chico (Río Gallegos), Nebenfluss des Río Gallegos in der Provinz Santa Cruz, Argentinien
 Río Chico (Chuquisaca), Nebenfluss des Rio Grande im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Río Chico (Jalisco), Fluss im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Río Chico (Panama), Fluss in der Provinz Coclé, Panama
 Río Chico (Río Guadalfeo), Andalusien

Viele weitere Flussnamen enthalten das Wort Chico, darunter:
 Río Arapey Chico, ein Fluss im Nordwesten Uruguays
 Río Olimar Chico, ein Fluss im Osten Uruguays